Дерели (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дерели, Виктор (1840—1904) — французский литератор и переводчик.
 Дерели, Джеват (1900—1989) — турецкий художник.
 Дерели, Эмель (род. 1996) — турецкая легкоатлетка, специализирующаяся в толкании ядра.

Топонимы 
 Дерели — район ила Гиресун, Турция.